

Anno 
 194 o 194 a.C.

Codici 
 194  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Tivoli in provincia di Roma

Leggi 
 Legge 194 (Legislazioni sull'aborto)

Matematica 
 194 – numero

Altro 
Jordan 194
Palestina 194
194th Regional Support Wing